Kasabalı ist der Familienname folgender Personen: 

 Ceyda Kasabalı (* 1987), türkische Schauspielerin
 Kıvanç Kasabalı (* 1975), türkischer Schauspieler